Wardhamana – indyjski filozof systemu njaja
 Wardhamana Mahawira – założyciel dżinizmu